Étaules kan syfta på:
 Étaules, Charente-Maritime
 Étaules, Côte-d'Or